Аргайл — історична область у Шотландії
 Аргайл-і-Б'ют — історична область у Шотландії
 Аргайл — шотландський орнамент з однойменної області
 Аргайл — водосховище у Західній Австралії
 Аргайл — родовище алмазів в Австралії
 Argyll — шотландський автовиробник

Аргайл — сільська громада, Манітоба
 Аргайл — міська громада, Нова Шотландія

Аргайл — місто, штат Джорджія
 Аргайл — місто, штат Міннесота
 Аргайл — місто, штат Нью-Йорк
 Аргайл — місто, штат Техас
 Аргайл — місто, штат Вісконсин
 Аргайл — селище, штат Міссурі
 Аргайл — селище, штат Нью-Йорк
 Аргайл — селище, штат Вісконсин